Венізе́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 95 км на північний схід від Парижа, 100 км на південний схід від Ам'єна, 28 км на південний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 539 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1337,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Венізель на сайті французького Національного інституту географії
 Венізель на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Венізель на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Венізель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Венізель на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена